Покерфейс:

 Покерфейс (фильм)
 Покерфейс (сериал)